Sułów (gemeente)
 Sułów (Lublin)
 Sułów (Lubuskie)
 Sułów (Neder-Silezië)